Sennewald ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolph Sennewald (1804–1860), polnischer Verleger und Buchhändler deutscher Nationalität
 Hans Sennewald (* 1961), deutscher Ruderer
 Herbert Sennewald (* 1905; † unbekannt), deutscher Filmproduktionsleiter
 Immo Sennewald (* 1950), deutscher Theaterregisseur, Schauspieler, Autor zahlreicher Fernsehproduktionen, Schriftsteller und freier Journalist
 Nadja Sennewald (* 1971), deutsche Autorin
 Rainer Sennewald (* 1951), deutscher Geologe und Sachbuchautor
 Ulrike Sennewald (* 1989), deutsche Ruderin

Siehe auch:
 Sennwald